«Astronaut in the Ocean» () ― песня австралийского рэпера Masked Wolf. Первоначально она была выпущена в июне 2019 года, а затем переиздана на лейбле Elektra Records 6 января 2021 года. После переиздания песня достигла успеха, достигнув 4-го места в австралийских ARIA Charts и 6-го места в американском Billboard Hot 100.

История 
Песня была изначально выпущена на лейбле Teamwork Records 7 июня 2019 года, добившись незначительного успеха в Австралии, но всё равно став самым популярным синглом рэпера в то время. Однако в конце 2020 года трек начал набирать популярность в социальных сетях, поскольку использовался в ряде видеороликов социальной сети TikTok. 6 января 2021 года песня была переиздана. К тому времени она уже достигла более 32 миллионов прослушиваний на Spotify и неуклонно набирала популярность в социальных сетях и клипах в TikTok .

В феврале 2021 года сингл превысил отметку в 100 миллионов прослушиваний в Spotify, став самым прослушиваемым треком Teamwrk Records. Песня также была включена в плейлист The Shazam Predictions 2021, составленный Shazam и Apple Music. Говоря о тексте песни, рэпер рассказывает: «Astronaut In The Ocean» затрагивает психическую депрессию, то, как я застрял в ощущении тревоги и подавленности.»

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни 2019 года
Синглы 2019 года
Синглы 2021 года
Синглы Elektra Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Музыкальные мемы
Интернет-мемы, появившиеся в 2021 году